Улица Некрасова () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкая Слобода. Имеет два участка: пролегает от улицы Шевченко до улицы Кочерги и от проспекта Победы до улицы Мачеретовская.

Примыкает переулок Некрасова.

История 
Тракторный переулок был проложен в начале 1950-х годов до 2-го переулка Некрасова (современная улица Кочерги), затем продлён до Пионерской улицы (современная Мачеротовская улица). Был застроен индивидуальными домами.

В 1955 году Тракторный переулок переименован на улица Некрасова — в честь русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.

В 1970-е годы в связи со строительством квартала Бобровицкого жилмассива часть улицы и её застройки была ликвидирована.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении, параллельно улице Просвещения. Имеет два участка — разделены кварталом Бобрвицкого жилмассива — без прямого проезда. Первый участок длиной 470 м пролегает до улицы Кочерги, второй участок длиной 240 м — со стороны проспекта Победы (без прямого проезда) до Мачеретовской улицы. Парная и непарная стороны 1-го участка улицы заняты усадебной застройкой. На 2-м участке парная сторона занята усадебной застройкой, непарная — многоэтажной жилой (относится к проспекту Победы).   

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 488 НЕКРАСОВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Чернигов